Yazıcıoğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (-oğlu) des Yazıcı“ (das heißt des Schreibers bzw. Druckers).

Namensträger 
 Cengiz Yazıcıoğlu (* 1953), türkischer Fußballspieler
 Muhsin Yazıcıoğlu (1954–2009), türkischer Politiker (BBP)
 Mert Yazıcıoğlu (* 1993), türkischer Schauspieler
 Mustafa Sait Yazıcıoğlu (* 1949), türkischer Politiker (AKP)
 Recep Yazıcıoğlu (1948–2003), türkischer Politiker
 Ümit Yazıcıoğlu (* 1958), deutsch-türkischer Verwaltungs- und Politikwissenschaftler

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname